Хунху́з:
 Хунхуз — название китайских бандитов.

Топонимика 
 Хунхуз — путевой пост Дальневосточной железной дороги, в 1972 году переименован в Буйневич.
 Хунхуз — населённый пункт в Пожарском районе Приморского края, в 1972 году переименован в Буйневич.

Техника 
 «Хунхуз» — тип броневого поезда (изделия) в Русской императорской армии.